Пака:

 Пака — вид грызунов из семейства агутиевые.
 Пака-река — (:en: Paka (river)).
 Пака — тайфун, прошедший в район Маршалловых Островов, острова Гуам и Марианских островов в 1997 году.
 Пака, Уильям (1740—1799) — американский юрист и политический деятель.